Wisłouch se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Stanisław Wisłouch
 Stanislav Michaelovic Wisłouch